Línea Oro o Línea Dorada podría referirse a:
Línea Oro (Metro de Los Ángeles), línea de tren ligero en Los Ángeles, California;
Línea Oro (Metro de Atlanta), línea de metro en Atlanta, Georgia;
Línea Oro (Tren Ligero de Charlotte), línea del Tren Ligero de Charlotte, Carolina del Norte;
Línea Oro (Tren Ligero de Sacramento), línea de tren ligero en Sacramento, California;
Línea Oro (Tren Ligero de Denver), línea de tren de cercanías en Denver, Colorado.

En inglés 
Goldline, un servicio del Ulsterbus;
Goldline International, una empresa internacional vendedora de oro y plata;
Goldline Travel, una marca de Reading Transport;
Stagecoach Goldline, la marca Goldline para Stagecoach Group;
Gimpo Goldline, línea de tren ligero en Seúl, Corea del Sur.